Flere kirker hedder Sankt Jørgens Kirke:

 Sankt Jørgens Kirke (Tåsinge) – kirke i Landet Sogn på Tåsinge ved Sydfyn
 Sankt Jørgens Kirke (Svendborg) – kirke i Sankt Jørgens Sogn i Svendborg
 Sankt Jørgens Kirke (Aabenraa) – kirke i Aabenraa Sogn i Aabenraa
 Sankt Jørgens Kirke (Næstved) – kirke i Sankt Jørgens Sogn Næstved